Pierpont kan syfta på:

Personer 
 Francis Harrison Pierpont (1814–1899), amerikansk politiker
 
 John Pierpont (1785–1866), amerikansk poet
 John Pierpont Morgan (1837–1913), amerikansk bankir
 Samuel Pierpont Langley (1834–1906), amerikansk astronom och fysiker

Platser 
 Pierpont, South Dakota
 Pierpont, Ohio
 Pierpont, Monongalia County, West Virginia
 Pierpont, Wyoming County, West Virginia

Se även 
 Pierrepont